Заозёрный — посёлок в Брединском районе Челябинской области. Входит в состав Княженского сельского поселения.

География 
Расположен в северной части района. Расстояние до районного центра, посёлка Бреды, 22 км.

Уличная сеть 
Дорожная улица
Набережная улица
Озерный переулок
Целинный переулок
Центральная улица

История 

Посёлок основан в 1956—58 при 4-м отделении совхоза «Гогинский», в 1959 получил официальное название.

Население 

Историческая численность населения:  в 1970 — 363, в 1983 — 280, в 1995 — 424 чел.

Инфраструктура 
 Школа
 ФАП
 Клуб
 АО «Княженское»

Транспорт 
Стоит на автодороге "Бреды - Княженский" (идентификационный номер 74 ОП РЗ 75К-060).

Примечания 

Населённые пункты Брединского района